Grahovo je ime več naselji:
 Grahovo, Cerknica
 Grahovo Brdo - občina Sežana
 Grahovo ob Bači - občina Tolmin
 Grahovo (pleme)
 Grahovo, Nikšić (Črna gora)
 Grahovo, Rožaje (Črna gora)
ter
 Bosansko Grahovo (Bosna in Hercegovina, Kanton 10)